Forton kan syfta på:

 Forton, Gosport - en ort i Gosport, Hampshire, England
 Forton, Lancashire - en ort i Lancashire, England
 Forton, Staffordshire - en ort i Staffordshire, England
 Forton, Shropshire - en ort i Shropshire (distrikt) i Shropshire, England
 Forton, Somerset - en ort i Somerset, England
 Forton, Test Valley - en ort i Test Valley, Hampshire, England

Personer 
 Louis Forton (1879–1934), tidig fransk serieskapare